La Supercopa andorrana è una competizione annuale andorrana in cui si affrontano in un'unica gara i vincitori della Primera Divisió, la massima serie del campionato andorrano di calcio, e i detentori della Copa Constitució.

Albo d'oro

Vittorie per squadra

Collegamenti esterni